Paderne peut désigner :
en Espagne :
Paderne, municipalité située dans la province de La Corogne et la communauté autonome de Galice ;
Paderne de Allariz, municipalité située dans la province d'Orense et la communauté autonome de Galice ;
San Xoán de Paderne, paroisse de la municipalité de Paderne, située dans la province de La Corogne et la communauté autonome de Galice ;
Santiago de Paderne, paroisse de la municipalité de Cesuras, située dans la province de La Corogne et la communauté autonome de Galice ;
Santo Estevo de Paderne, paroisse de la municipalité de Castroverde, située dans la province de Lugo et la communauté autonome de Galice ;
au Portugal :
Paderne, paroisse civile de la municipalité d'Albufeira, située dans le district de Faro et la région de l'Algarve ;
Paderne, paroisse civile de la municipalité de Melgaço, située dans le district de Viana do Castelo et la région Nord.